Grand Prix bzw. Großer Preis steht für:

 Grand Prix (Film), Autorennsport-Film von John Frankenheimer (1966)
 Grand Prix (Roman), Roman von Martin Walker
 Grand Prix (Spieleserie), eine Serie von Autorennsport-Computerspielen von MicroProse (ab 1991)
 Grand Prix (Comicserie), eine Serie von Autorennsport-Comics von Marvano (2010–2012)
 Grand Prix (Stuhl), Schichtholzstuhl von Arne Jacobsen (1957)
 Grand Prix (Musiklabel), französisches Plattenlabel
 Pontiac Grand Prix, US-amerikanisches Automodell (1962–2008)
 Grand-Prix-Angriff im Schach, siehe Sizilianische Verteidigung #Grand-Prix-Angriff
 Grand Prix (Brettspiel), US-amerikanisches Brettspiel von GMT Games

Sportwettbewerbe:
 Automobilsport: Geschichte der Großen Preise vor 1950, Grand-Prix-Europameisterschaft und Formel 1 #Grand Prix
 Dressurreiten: Dressurprüfung #Grand Prix de Dressage
 Dreiband: Dreiband Grand Prix
 Nakayama Grand Prix, ursprünglicher Name des Arima Kinen Pferderennens in Japan
 Eiskunstlauf: ISU-Grand-Prix-Serie
 Laufsport: Grand Prix von Bern und Grand Prix von Prag
 Motorradsport: die einzelnen Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft
 Nordische Kombination: Grand Prix der Nordischen Kombination
 Radsport: Grand Prix Ouest France, französisches Eintagesrennen, siehe Bretagne Classic – Ouest-France
 Schach: FIDE Grand Prix
 Segelflug: Segelflug-Grand-Prix
 Skispringen: Skisprung-Grand-Prix
 Snooker: früherer Name der heutigen World Open
 Tennis: Grand Prix Tennis Circuit
 Triathlon: Grand Prix de Triathlon
 Volleyball: Volleyball World Grand Prix

Musikwettbewerbe:
 Grand Prix der Volksmusik, ehemaliger Wettbewerb (1986–2010)
 Grand Prix des Schlagers, Veranstaltung 1998
 Grand Prix Eurovision de la Chanson, früherer Name des Eurovision Song Contest
 Grand Prix RTL International, ehemaliger Musikwettbewerb von Radio Luxemburg

Kunstpreise:
 Grand prix de littérature policière, französischer Literaturpreis
 Grand prix du cinéma français, ehemaliger französischer Filmpreis
 Grand Prix littéraire de l’Afrique noire, französischer Literaturpreis

Wirtschaftswettbewerbe:
 Großer Preis des Mittelstandes
Siehe auch:
 Großer Preis von Hannover